Кубок Данії з футболу 2022—2023 — 69-й розіграш кубкового футбольного турніру в Данії. Титул захищає Мідтьюлланн.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 листопада 2022

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|28 лютого — 6 квітня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|1 березня — 6 квітня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|2 березня — 6 квітня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|8 березня — 6 квітня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Данії на soccerway 

2022—2023
Данія
Данія
2022 у данському спорті
2023 у данському спорті